Advincula bzw. Advíncula ist der Familienname folgender Personen:

 Jose F. Advincula (* 1952), philippinischer Geistlicher und Erzbischof  
 Luis Advíncula (* 1990), peruanischer Fußballspieler

Advincula ist der Name von:
 (23017) Advincula, Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke